Николай Витанов може да се отнася за:

 акад. Николай В. Витанов (р. 1964) – български физик, заместник-ректор на Софийския университет, академик на БАН
 проф. Николай К. Витанов (р. 1965) – български физик и математик, професор в БАН